Saint Jean désigne de nombreux saints.

Saints catholiques et orthodoxes 
Classés par ordre chronologique de décès présumé :
 Jean le Baptiste (), Jean-Baptiste ou Jean le Prodrome (le « précurseur »), célébré les  (invention du chef),  (nativité),  (décollation) et  (conception) chez les catholiques, et le  chez les orthodoxes.
 Jean l'Évangéliste () apôtre et disciple de Jésus, célébré le  par les catholiques et le  (dormition) ainsi que le  (miracle du tombeau) par les orthodoxes.
 Jean d'Égypte (mort en 295 ou 310 ?), et ses quarante compagnons, considéré comme morts par le glaive sous Maximien ; célébrés le .
 Jean d'Alexandrie (mort vers 303), célébrés le .
 Jean et Paul (), frères, martyrs à Rome sous Julien ; célébrés localement le .
 Jean le Soldat (mort après 363), soldat de l'armée romaine sous le règne de l'empereur Julien, confesseur et thaumaturge ; célébré le .
 Jean l'Ermite (), et ses compagnons, les quatre-vingt-dix-huit autres Pères, ermites sur l'île de Crète ; célébrés le .
 Jean de Lycopolis (mort en fin 394 ou début 395), ermite de la Thébaïde.
 Jean Chrysostome (né entre 344 et 354 - mort en 407), célébré localement le  en Orient et le  en Occident.
 Jean Cassien (né entre 360 et 365 - mort entre 433 et 435), ou Joannes Cassianus en latin, moine et homme d'Église originaire des cités grecques de Scythie mineure, sur le Pont Euxin, fondateur de l'abbaye de Saint-Victor de Marseille ; célébré par l'Église catholique le  et l’Église orthodoxe le .
 Jean le Calyvite ou Jean Calybite (mort en 450), dit « Pauvre pour le Christ », moine au monastère des Acémètes à Constantinople ; célébré localement le .
 Jean (), avec Antonin, Moïse et Antiochus, ascètes des montagnes de Syrie ; célébrés le  en Orient.
 Jean de Ravenne (mort en 494) évêque de Ravenne ; célébré localement le .
 Jean de Pinna (), originaire de Syrie, abbé du monastère de Pinna dans les Abruzzes ; célébré localement le .
 Jean le Silenciaire (mort en 558), originaire d'Arménie, bâtit un petit monastère d'une dizaine de moines à Nicopolis, puis après quelques années d'épiscopat à Colonie, se retira dans la grande Laure de Saint Sabbas ; célébré le .
 Jean de Constantinople (mort en 577), ou Jean III le Scholastique, confesseur et patriarche de Constantinople ; célébré localement le .
 Jean l'Aumônier (mort en 619), originaire de Chypre, patriarche d'Alexandrie ; célébré le  en Occident et le  en Orient.
 Jean Climaque (VI ou ), ou Jean le Sinaïtique ; célébré le  et le quatrième dimanche du Grand Carême.
 Jean de Beverly (mort en 721), ou Jean de Beverley ou Jean d'York, évêque puis archevêque d'York ; célébré le .
 Jean Damascène (né vers 676 - mort en 749) ou Jean Mansour ou Jean de Damas ; fêté le .
 Jean de Cordoue (), martyr en Espagne, avec Adolphe de Cordoue, au commencement du règne d'Abd al-Rahman II ; célébré le .
 Jean de Gothie (mort vers 800), évêque de Gothie, sur la côte méridionale de Crimée ; célébré le .
 Jean l'Isaurien (mort vers 850), ascète, défenseur des images, disciple de Grégoire le Décapolite ; célébré le .
 Jean l'Exarque (mort entre 917 et 927), prêtre, traducteur et théologien bulgare, exarque de l'Église bulgare ; célébré le .
 Jean de Parme (mort en 982), pèlerin en Palestine et abbé à Parme en Toscane ; célébré le .
 Jean de Géorgie (mort en 998 ou 1002), ou Jean l'Ibère, originaire d'une noble et riche famille de l'est géorgien (Ibérie), brillant soldat, higoumène (abbé) du monastère athonite d'Iviron ; célébré le .
 Jean le Théophore () ou Jean de Crète, ascète en Crète ; célébré le .

Saints et bienheureux catholiques 
Par ordre chronologique présumé du décès :
 Jean de Cambrai (mort en 879), ou Jean d'Arras, donné comme évêque d'Arras et de Cambrai, célébré le .
 Jean le Saxon (mort vers 895), bienheureux, moine bénédictin français invité par le roi Alfred le Grand, nommé abbé d'Athelingay ; célébré le 22 février.
 Jean Gradenigo (mort en 1025), bienheureux, originaire de Venise, moine bénédictin à l'abbaye Saint-Michel de Cuxa ; célébré le .
 Jean Gualbert (mort en 1073), ou Giovanni Gualberto, abbé de Vallombreuse ; célébré localement le .
 Jean de Warneton (mort en 1130), disciple de saint Yves de Chartres, et évêque de Thérouanne ; célébré le .
 Jean de Valence (mort en 1145), moine à Citeaux puis évêque de Valence ; célébré le .
 Jean du Pain (mort en 1150), frère laïque cistercien à l'abbaye de Sagramenia en Espagne, surnommé « Jean du pain et de l'eau » en raison de son régime frugal ; célébré localement le .
 Jean de la Grille (mort en 1163), ou Jean de Châtillon, évêque d'Aleth transféra le siège épiscopal à Saint-Malo, doit son surnom à la grille qui entourait son tombeau ; célébré le  .
 Jean Cirita (mort en 1164), bienheureux, bénédictin espagnol à Toronca au Portugal ; célébré localement le .
 Jean d'Avila (mort en 1164), fils de juifs convertis, prêtre à Alcala ; célébré localement le .
 Jean de Trogir (mort en 1170), ermite au monastère camaldule d’Osorin puis évêque à Traù ou Trogir en Dalmatie, défendit la cité contre le roi Coloman ; célébré le .
 Jean de Tufara (mort en 1170), ou Jean de Tupharia, bienheureux, bénédictin au monastère Sainte-Marie de Gualdo Mazocca près de Campobasso dans les Abruzzes ; célébré le .
 Jean de Matera (mort en 1199), ou Joël de Pulsano moine bénédictin, emprisonné en Sicile, s'échappa vers Capoue et fonda un monastère à Pulsano dans la région du Mont Garga ; célébré le .
 Jean de Matha (mort en 1213), né en Provence, fondateur de l'Ordre des Trinitaires ; célébré le .
 Jean de Verceil (mort en 1283), bienheureux, dominicain italien, Maître de l'Ordre des Frères Prêcheurs ; célébré localement le 30 novembre.
 Jean de Parme (né vers 1209 - mort en 1289), ministre général des franciscains de 1247 à 1257 ; bienheureux de l'Église catholique romaine, célébré localement le .
 Jean Pelingotto (1240 - 1304), bienheureux, tertiaire franciscain à Urbino en Italie ; célébré le 1er juin.
 Jean Duns Scot (mort en 1308), bienheureux, né en Écosse, frère mineur, théologien ; célébré le .
 Jean d'Avellino (mort en 1329), bienheureux, frère franciscain de Naples ; célébré localement le .
 Jean de Vespiniano (mort en 1334), bienheureux laïc à Florence ; célébré le .
 Jean de Rieti (mort vers 1347), bienheureux, frère de la bienheureuse Lucie Bufalari, ermite de l'ordre de Saint Augustin, à Rieti en Sabine ; célébré le .
 Jean Discalceat (né vers 1279 à Saint-Vougay- mort en 1349 à Quimper), dit aussi en breton Santig Du est un franciscain breton, considéré comme saint par la tradition populaire, honoré dans le diocèse de Quimper.
 Jean Colombini (mort en 1367), fondateur des Jésuates, mort à Acquapendente en Toscane ; célébré le .
 Jean Népomucène (mort en 1393), ou Jean de Nepomuk, martyr ; célébré le  ou le .
 Jean Dominici (mort en 1413), bienheureux, frère prêcheur, évêque de Budapest ; célébré le .
 Jean Becchetti (mort en 1420), bienheureux, prêtre de l’Ordre des Ermites de Saint-Augustin ; célébré le .
 Jean de Capistran (mort en 1456), frère mineur ; célébré le .
 Jean de Kenty (mort en 1473), prêtre à Cracovie en Pologne ; célébré le .
 Jean de Saint-Facond (mort en 1479), ou Jean de Sahagún, religieux augustin à Salamanque ; célébré le .
 Jean Liccio (mort en 1511), bienheureux religieux dominicain, originaire de Palerme en Sicile ; célébré le .
 Jean Fisher (mort en 1535), saint, évêque de Rochester, martyr en Angleterre ; célébré le .
 Jean Forest (mort en 1538), bienheureux, prêtre franciscain martyr en Angleterre ; célébré le .
 Jean Thorne (mort en 1539), bienheureux bénédictin de Glastonbury, martyr sous Henry VIII d'Angleterre ; célébré localement le .
 Jean de Dieu (mort en 1550), fondateur des Frères de la Charité ; célébré le 8 mars.
 Jean de Mayorga (mort en 1570), bienheureux, né à Saint-Jean-Pied-de-Port, jésuite, considéré comme martyr assassiné près des îles Canaries par des calvinistes ; célébré le  et localement à Bayonne le .
Jean de Cologne (mort en 1572), prêtre, martyr, mis à mort par les Calvinistes à Brielle, sur la Meuse, dans l’île de Voovre (Hollande du Sud)
 Jean Felton (mort en 1570), né à Bermondsey et vivant à Southwark, martyr dépecé à vif en Angleterre sous Élisabeth  d'Angleterre ; célébré localement le .
 Jean Slade (mort en 1583), ou John Slade, bienheureux, martyr pendu et démembré à Winchester sous Élisabeth  d'Angleterre ; célébré le .
 Jean Fingley (mort en 1586), ou John Finglow, prêtre ; célébré le .
 Jean de la Croix (mort en 1591), carme, docteur de l'Église ; célébré le .
 Jean Corneille (mort en 1594), ou John Cornelius, prêtre jésuite, avec ses compagnons laïcs Jean Carey ou John Carey (voir ci-dessous) bienheureux martyr à Dorchester sous Élisabeth  d'Angleterre ; célébrés le .
 Jean Carey (mort en 1594), ou John Carey bienheureux martyrs à Dorchester sous Élisabeth  d'Angleterre ; célébrés le .
 Jean Léonardi (mort en 1609), prêtre, fondateur des Clercs de la Mère de Dieu ; célébré le .
 Jean de Ribera (mort en 1611), ou Juan de Ribera, saint, archevêque de Valence en Espagne, lutta contre les Maures ; célébré le .
 Jean de Sainte-Marthe (mort en 1618), bienheureux, missionnaire franciscain martyr décapité à Kyoto au Japon ; célébré le .
 Jean Berchmans (mort en 1621), jésuite belge ; célébré le , ou le  en Belgique.
 Jean Macias (mort en 1645), né en Espagne de parents nobles mais ruinés, d'abord berger, puis émigrant au Pérou ; célébré le .
 John Woodcock (mort en 1646), bienheureux, prêtre, considéré comme martyr pendu comme traîtres en Angleterre sous Charles  ; célébrés le .
 Jean de La Lande (né vers 1620 - mort en 1648), ou Jean de Lalande, missionnaire jésuite et martyr, mort au village iroquois d'Ossernemon en Nouvelle-France, aujourd'hui Auriesville dans l'État de New-York ; célébré le  ou localement au Canada le .
 Jean de Brébeuf (mort en 1649), martyr au Canada ; célébré le  en France, le  au Canada et le  ailleurs.
 Jean Lloyd (mort en 1679), jésuite, prêtres et considéré comme martyrs au Pays de Galles sous Charles II d'Angleterre ; célébrés le .
 Jean Eudes, (1601-1680), prêtre français, acteur majeur de l'École française de spiritualité ; célébré le .
 Jean de Britto (mort en 1693), jésuite portugais, missionnaire en Inde ; célébré localement le .
 Jean Hunot (mort en 1794), bienheureux, prêtre de Sens, martyr de la Révolution française déporté sur un bateau négrier ; célébré le .
 Jean Mopinot (mort en 1794), bienheureux, frère des Écoles chrétiennes et considéré comme martyr de la Révolution française ; célébré le .
 Jean Gabriel Taurin Dufresse (mort en 1815), évêque missionnaire et martyr, décapité à Chengdu en Chine ; célébré le .
 Jean-Charles Cornay (1809-1837), Jean-Charles Cornay, né à Loudun dans la Vienne, missionnaire au Tonkin, martyr ; célébré le 20 septembre.
 Jean Bosco (1815-1888), ou Don Bosco, fondateur de la Société de Saint-François-de-Sales et de l'Institut des filles de Marie-Auxiliatrice ; célébré le .
 Jean de Triora (mort en 1816), prêtre et martyr en Chine, à Changsha dans la province du Hunan ; célébré le .
 Jean Yi Yun-il (mort en 1867), laïc catéchiste coréen, martyr ; fêté le .
 Jean Alcober (mort en 1893), bienheureux, dominicain espagnol et missionnaire, martyr en Chine ; célébré le .
 Jean Wang Guixin (mort en 1900), considéré comme martyr à Nangong dans la province chinoise de Hebei, par la secte de Yihetuan ; célébré le .
 Jean Martorell Soria (mort en 1936) bienheureux, prêtre et religieux considéré comme martyr près de Valence lors de la guerre civile espagnole ; célébrés le .
 Jean-Jésus (mort en 1936), ou Mariano Adradas Gonzalo, bienheureux, considéré comme martyr lors de la guerre civile espagnole avec quatorze compagnons, religieux de l’Ordre de Saint-Jean-de-Dieu ; célébrés le .

Saints orthodoxes 
 Jean Vladimir de Serbie (mort en 1015), roi de Dalmatie et thaumaturge martyr ; célébré localement le .
 Jean l'Endurant (mort en 1160), moine de la laure des Grottes de Kiev, ascète de la virginité ; célébré le .
 Jean de Novgorod (mort en 1185), prêtre marié, puis archevêque de Novgorod ; célébré localement le .
 Jean Coucouzèle (-), moine, chantre et mélode athonite ; célébré le 1er mars ou le .
 Jean de Prislop ( - ), ermite près du monastère de Prislop, non loin de Hunedoara dans le sud de la Transylvanie (aujourd'hui en Roumanie) ; célébré le .
 Jean de Kazan (mort en 1529), pris en otage à Nijni Novgorod par les Tatars musulmans, martyr à Kazan ; célébré le .
 Jean l'Ébéniste (mort en 1575), ébéniste au palais du sultan et dans le quartier de Galata à Constantinople, décapité à Constantinople ; célébré le 26 février.
 Jean de Moscou (mort en 1589), fol-en-Christ et prophète ; célébré le .
 Jean le Tailleur (mort en 1650), ou Jean de Thasos, natif de Mariès sur l'île de Thasos, tailleur de profession, considéré comme martyr à Constantinople par la main des musulmans ; célébré le .
 Jean de Tobolsk (mort en 1715), dit « l'Ancien », métropolite de Tobolsk en Sibérie, issu de la famille Maximovitch, originaire de Tchernigov, prophète et clairvoyant ; célébré le .
 Jean le Bulgare (mort en 1802), orfèvre à Soumla en Bulgarie, considéré comme martyr par la main des Turcs ; célébré le 14 mai.
 Jean de Thessalonique (mort en 1802), dit « le Nain » ou « le Petit », savetier, considéré comme martyr à Smyrne par la main des Musulmans ; célébré le .
 Jean de Cronstadt (1829-1908), fils de sacristain russe de la région d'Archangelsk, prêtre à Cronstadt, thaumaturge, auteur de Ma Vie en Christ ; célébré le .
 Jean Kotchourov (mort en 1917), prêtre, missionnaire en Amérique, puis premier martyr du joug communiste en Russie ; célébré le .
 Jean de Shanghai (1896-1966), aussi appelé Jean Maximovitch, archevêque successivement de Shanghai, Bruxelles et San Francisco où il retrouve ses fidèles réfugiés de Chine ; célébré principalement le .

Saints des Églises des trois conciles 
 Jean d'Éphèse

Autres personnes 
 Jean de Saint-Thomas

Congrégation religieuse 
 Communauté Saint Jean, congrégation catholique fondée en 1975.

Tableaux et icônes 
 Saint Jean est un tableau de Jérôme Bosch.
 Saint Jean Climaque est une icône de Novgorod du

Article connexe

Références